Чистопольский район — административная единица в СССР, Российской Федерации и Казахстане.

 Чистопольский район — район Татарской АССР и Республики Татарсатан.
 Чистопольский район — район Кокчетавской области Казахской ССР и Республики Казахстан с центром в селе Чистополье, существовавший в 1955—1997 годах.